Semler est un patronyme notamment porté par : 
 Dean Semler (né en 1943), directeur de la photographie et réalisateur australien,
 Johann Salomo Semler (1725–1791), exégète allemand,
 Jules Semler-Collery (1902-1988), compositeur et chef de musique militaire français,
 Pierre ou Peter Semler (1943-2011), acteur franco-allemand,
 Ricardo Semler (né en 1959), un entrepreneur brésilien connu pour l'originalité du management de son entreprise, Semco.